Animal crackers peut faire référence à :
 la face B du titre I Don't Want to Miss a Thing, single du groupe Aerosmith issu de la bande originale du film Armageddon ;
 Animal crackers (L'Explorateur en folie), un film de 1930 avec les frères Marx ;
 Animal Crackers (Bêtes à craquer), une série de télévision (dessin animé) de 1997 ;
 Animal Crackers, un film d'animation de 2017 ;
 Crackers en forme d'animaux.